Кормеј може да се односи на:

 Кормеј (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Кормеј (Оаза), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Кормеј ан Вексен, насељено место у Француској, у департману Долина Оазе
 Кормеј ан Паризи, насељено место у Француској, у департману Долина Оазе